Кюверви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Кювервиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос;
 Кювервиль (Приморская Сена) — в департаменте Приморская Сена;
 Кювервиль (Эр) — в департаменте Эр.